Babna Gora je ime več naselij v Sloveniji:

 Babna Gora, občina Dobrova-Polhov Gradec
 Babna Gora, občina Šmarje pri Jelšah
 Babna Gora, občina Trebnje

naselja v Sloveniji